

Населені пункти та їхні частини
 Влукі — село в гміні Дзержонюв Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Влукі — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Влукі — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Влукі — частина села Немце в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки